Кропси () — может означать:

Фамилия 
 Кропси, Джаспер Фрэнсис (1823—1900) — американский художник-пейзажист, участник школы реки Гудзон.

Топоним 
  — небольшое некорпоративное сообщество в округе Маклин, штат Иллинойс, США.